Samantha Stosur era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Dominika Cibulková.

In finale Anastasija Pavljučenkova ha battuto Dominika Cibulková con il punteggio di 65-7, 7-63, 7-66.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (semifinale, ritirata)
  Daria Gavrilova (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
  Mihaela Buzărnescu (semifinale)

<li> Dominika Cibulková (finale)
 Tímea Babos (secondo turno)
 Danielle Collins (secondo turno)
 Hsieh Su-wei (quarti di finale)

Wildcard

 Fiona Ferro (primo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)

<li> Dominika Cibulková (finale)

Qualificate 

  Kaia Kanepi (primo turno)
  Camilla Rosatello (primo turno)
  'Marina Melnikova (primo turno)

 Katarzyna Piter (primo turno)
 Chloé Paquet (primo turno)
 Tereza Mrdeža (primo turno)

Lucky loser 

  Luksika Kumkhum (primo turno)

 Elena Rybakina (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2018